Miclea este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Ioan Miclea, un deputat român (ales în județul Cluj)
 Mircea Miclea (* 1963, Cioara de Sus, Alba), un psiholog
 Romulus Daniel Miclea (* 1980, Târgu Mureș, un jucător român de fotbal

Vezi și 
 Micle (nume de familie)
 Miclescu (nume de familie)
 Miclești (dezambiguizare)

 Listă de nume românești - litera M

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania